Натуральне число 1928
 1928 рік до нашої ери
 1928 рік нашої ери